Borelius ist der Name von

 Jacques Borelius (1859–1921), schwedischer Mediziner und Professor der Chirurgie an der Universität Lund
 Johan Jakob Borelius (1823–1909), schwedischer Philosoph und Professor der Philosophie an der Universität Lund
 Maria Borelius (* 1960), schwedische Journalistin, Unternehmerin, Autorin und Politikerin